Antoine Graziani, mieux connu sous le nom de Jean Acquaviva (1924-2015), scénariste français de bandes dessinées ;
 Antoine Graziani (1951-), écrivain et poète corse-français ;
 Antoine Giudice Graziani (1820-1906), homme politique corse-français ;
 Antoine-Marie Graziani (1957-), historien français, spécialiste de l'histoire de la Corse et de la Méditerranée ;
 Antonio Maria Graziani (1537-1611), historien italien ;
 Bettina Graziani (1925-2015), mannequin français, Graziani à la suite de son mariage avec Gilbert « Benno » Graziani, journaliste et photographe français ;
 Carlo Graziani (17?-1787), compositeur et violoncelliste italien ;
 Ercole Graziani l'Aîné, dit Ercolino (1651-1726), peintre et graveur baroque italien ;
 Ercole Graziani le Jeune (1688-1765), peintre baroque italien ;
 Filippo Graziani (1981-), chanteur italien, fils d'Ivan ;
 Francesco Graziani (16?-17?), peintre italien de la seconde moitié du  ;
 Francesco Graziani (1952-), footballeur italien ;
 Frédéric Graziani (1960-2013), réalisateur, acteur et scénariste français ;
 Gaspar Gratiani (vers 1575-1621), prince de Moldavie de 1619 à 1621 ;
 Giovanni Graziani (1670-1730), historien italien ;
 Giovanni Magherini Graziani (1852 - 1924), historien de l'art, philologue et écrivain italien ;
 Girolamo Graziani (1604-1675), poète italien ;
 Guido Graziani (1896-1986), entraîneur italien de basket-ball ;
 Henri Graziani (1930-2014), acteur, scénariste et réalisateur marocain-français ;
 Ivan Graziani (1945-1997), chanteur et auteur-compositeur ;
 Jean César Graziani (1859-1932), général français ;
 Julie Graziani, née Lavoir, (1978-), auxiliaire de justice et militante associative française ;
 Lodovico Graziani (1820-1885), ténor italien ;
 Mauricio Graziani (1996-), coureur cycliste argentin ;
 Paul Graziani (archiviste),(1882-1931), écrivain, historien français ;
 Paul Graziani (1925-2012), homme politique français ;
 Pierre Graziani (1932-), artiste peintre ;
 Rodolfo Graziani (1882-1955), maréchal italien de la Seconde Guerre mondiale ;
 Sansimon Graziani (1884-1942), homme politique français ;
 Sergio Graziani (1930-2018), acteur italien ;
 Stanislas Graziani (1973-), réalisateur et scénariste français.
 Yannick Graziani (1973-), alpiniste français.

Histoire 
 Le massacre de Graziani a lieu en  en Éthiopie.

Homonymie
Patronyme italien
Patronyme corse
Patronyme juif